Наран — название населённых пунктов:

Россия 
 Наран — посёлок в Селенгинском районе Бурятии.
 Наран — деревня в Качугском районе Иркутской области.

Монголия 
 Наран — сомон аймака Сухэ-Батор.

Пакистан 
 Наран — город в Пакистане.